Figure Four é uma banda cristã de New York hardcore, formada em 1994 em Winnipeg, Canadá. A banda está inativa desde 2006, ano no qual realizou alguns shows isolados.

Os integrantes da banda são straight edge e dois de seus membros, Andrew Neufeld e Jeremy Hiebert, estão atualmente na banda Comeback Kid, enquanto que outro, Jason Bailey, está na banda Grave Maker.

Membros 
 Andrew Neufeld - Vocal (atualmente Comeback Kid)
 Jeremy Hiebert - Guitarra (atualmente Comeback Kid)
 'Metal' Mel - Guitarra
 Jason Bailey - Contra-Baixo (atualmente Maker Grave)
 'Steve' Optimus Prime - Bateria

Discografia 
 No Weapon Formed Against Us (1999, Facedown Records)
 When It's All Said and Done (2001, Facedown Records)
 Suffering the Loss (2003, Solid State Records)

Bandas do Canadá
Música gospel